Тисифона:

 Тисифона — в древнегреческой мифологии одна из эриний. 
 (466) Тисифона — астероид главного пояса.